Mathias è una serie a fumetti di Giancarlo Malagutti (testi e disegni) con protagonisti due bambini di 10 anni (Anna e Mathias) pubblicata sul settimanale La nuova Cronaca di Mantova e raccolta in volumi dalle Edizioni Outis.

Albi 
Gli albi si compongono di storie di 44 pagine. Ogni volume presenta una avventura completa indipendente. 

 Chi sono io? (2011)
 Un Inferno a Venezia (2013)
 Dove volano le Sirene (2014)
 Fantasmi a Roma (2018)